El término La rosa tatuada puede referirse:

 a La rosa tatuada, una obra de teatro de Tennessee Williams;
 a La rosa tatuada, una película estadounidense basada en la anterior.